Cassar peut faire référence à :

Patronyme
 Alphonse Cassar, un footballeur français
 Eleonor Cassar (* 1982), une chanteuse maltaise
 Ġlormu Cassar (1520, Il-Birgu – 1586/92), un architecte maltais
 Joseph «Joe» Cassar (* 1966, Malte), un homme politique maltais (du Parti nationaliste)
 Jon Cassar (1958-), un réalisateur de télévision canado-maltais, et producteur de télévision
 Troy Cassar-Daley (* 1969, Surry Hills), un chanteur de musique country australien, d'origine maltaise
 Yvan Cassar (* 1966, Rennes), un ancien élève du Conservatoire national supérieur de Paris (composition, piano, écriture)

Cf. aussi Cassard, Cassart...

Homonymie de patronyme
Patronyme maltais